Ait Daoud kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Ait Daoud (ort), Souss-Massa-Draâ, 
 Ait Daoud (kommun), Marrakech-Tensift-Al Haouz, Essaouira, 

Robotskapade Marockoförgreningar